Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide steht für folgende geschützte Landschaftsbestandteile im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:

 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Bruchhausen) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Brumlingsen) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Gut Stiepel) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Hallenberg), östlich von Hallenberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Hülsberg) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Mimberge) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Oeventrop) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Rumbeck) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Rumbecker Hammer) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstweide (Stockei) in Arnsberg

Siehe auch:
 Geschützter Landschaftsbestandteil 2 Obstweiden
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese